TMV ist eine Abkürzung für:

 das Tabakmosaikvirus, ein röhrenförmiges Virus
 die Band The Mars Volta
 den Tiroler Mittelschülerverband als Tiroler Landesverband der farbentragenden Mittelschülerverbindungen des Mittelschüler-Kartell-Verbandes
 den Traumpfad München–Venedig, einen Fernwanderweg durch Deutschland, Österreich und Italien
 die Trondheim Mekaniske Verksted, eine ehemalige Werft in Trondheim in Norwegen

TMV